Nascido em Santo Antônio de Pádua, no dia 13 de maio de 1928, Antônio Ariosto de Barros Perlingeiro, o Ariosto, foi um futebolista brasileiro que atuava como atacante na década de 1950. Ariosto defendeu o Botafogo de Futebol e Regatas, clube pelo qual foi artilheiro do clube nos Campeonatos Cariocas de 1950 e 1951, com 12 e 7 gols respectivamente.

Formado em Direito, pela Universidade Federal Fluminense, Ariosto trabalhou na Procuradoria Geral do Estado por muitos anos.

Casou-se com Maria da Glória Sorrentino Perlingeiro, em 1953, com quem teve 3 filhos, Claudete, Cássio e Tulio. Desses três filhos, nasceram 7 netos: Isabelle, Raphael, Felipe, Ariosto, Thaís, Mayara e Leonardo. Foram muitos verões em família, em sua casa em Aperibé, no interior do Estado do Rio de Janeiro. Recentemente, ele ganhou dois bisnetos de sua neta mais velha: Maria Clara e Enzo, gêmeos, que encheram de alegria o coração desse grande homem que colacava sua família a frente de tudo.

Ariosto faleceu no dia 2 de agosto de 2010, com 82 anos, na cidade de Niterói, onde viveu a maior parte de sua vida cercado por sua família.

Fonte
Museu dos Esportes - Ariosto
Museu dos Esportes - Botafogo de 1950

Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Botafogo de Futebol e Regatas